La Gioventù italiana del littorio (GIL) (en français Jeunesse Italienne du Licteur) était une organisation de jeunesse fasciste créée en 1937 pour remplacer l'Opera Nazionale Balilla. La GIL est l’équivalent des jeunesses hitlériennes.

Organisation fasciste
Histoire de l'Italie au XXe siècle
Régime fasciste italien
1937 en Italie
Mouvement de jeunesse